Fiederer ist der Familienname folgender Personen:

Artur Fiederer (1881–1946), deutscher Verwaltungsjurist
Hans Fiederer (1920–1980), deutscher Fußballspieler
Leo Fiederer (1897–1946), deutscher Fußballspieler